La Druga hrvatska nogometna liga 1992-1993, conosciuta anche come 2. HNL 1992-1993, è stata la seconda edizione della seconda serie del campionato di calcio croato e si è conclusa con la vittoria del  nel Girone Nord e del  nel Girone Sud, vittoria che ha valso la promozione nella massima serie ad entrambe.

Avvenimenti
Delle 24 squadre della stagione precedente, 4 sono state promosse in 1. HNL ed una è stata retrocessa in 3. HNL
Dalla divisione inferiore sono state promosse 13 squadre (nessuna retrocessione da quella superiore), portando così l'organico a 32 compagini.
Le squadre della zona orientale non erano attive nella stagione precedente a causa della guerra. Quattro di queste (, ,  e ) risultavano presenti nell'organico della seconda divisione, mentre ,  e  sono state promosse dalla terza divisione pur non avendo disputato partite.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 1993-1994.
      Retrocessa in 3.HNL 1993-1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 1993-1994.
      Retrocessa in 3.HNL 1993-1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Neratvanac−Orijent non è stata disputata.

Note

Voci correlate
Prva HNL 1992-1993
Treća HNL 1992-1993
Coppa di Croazia 1992-1993

Collegamenti esterni

1992
Calcio nel 1992
Calcio nel 1993